Damon (Illinois) 
 Damon (Texas) 
 Biografies:
 Damon o Damó d'Atenes, atenenc encarregat de donar vaixells als focis, cosa que va fer juntament amb Filògenes, per l'emigració a Jònia
 Damon o Damó (poeta), músic, poeta i sofista atenenc deixeble de Lampre d'Atenes i Agàtocles, i mestre de Pèricles
 Damon Albarn (Leytonstone, Londres, 1968), cantant, músic, compositor i productor musical anglès 
 Damon Graham Devereux Hill o Damon Hill (Londres, 1960), pilot de Formula 1 
 Jerome Damon (1972, Ciutat del Cap), àrbitre de futbol Sud-africà 
 Matt Damon (Cambridge, Massachusetts, 1970), actor i guionista estatunidenc 
 William Damon (Lieja, 1540 - Londres?, 1591), compositor i organista